SAN kan syfta på: 

 Storage Area Network
 Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund
 SAN-plast – förkortning för styren-akrylnitrilplast

Se även
 San (olika betydelser)